Het Europees kampioenschap voetbal onder 18 van 1972 (officieel UEFA Jeugdtoernooi 1972) was de 25e editie van het, door de UEFA georganiseerde, voetbaltoernooi van spelers onder de 18 jaar.

Het toernooi werd tussen 13 en 22 mei 1972 gespeeld in Spanje. Er deden 16 teams mee. Voorafgaand aan het toernooi werd een kwalificatie afgewerkt. Engeland werd voor de vijfde keer winnaar. De finale in Barcelona werd met 2–0 gewonnen van West-Duitsland. Polen werd derde.

Kwalificatie

Een aantal landen kwalificeerde zich zonder kwalificatiewedstrijden te hoeven spelen.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Finale

Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal in 1972
Voetbal in 1971
Voetbal in Spanje
Voetbal